Ariel Pedro Martínez González – calciatore cubano
 Guillermo Martínez González – poeta, saggista, editore e libraio colombiano
 José Martínez González – calciatore messicano